Чемпионат Европы по кёрлингу 1991 состоялся в городе Шамони (Франция) с 8 по 14 декабря 1991 года как для мужских, так и для женских команд. В мужском и женском турнирах приняло участие 17 мужских и 13 женских команд.

В мужском турнире чемпионом Европы стала (во 2-й раз в своей истории) сборная Германии, победив в финале сборную Шотландии; третье место заняла сборная Швейцарии.

В женском турнире чемпионом Европы стала (в 5-й раз в своей истории) сборная Германии, победив в финале сборную Норвегии; третье место заняла сборная Швеции.

Впервые в чемпионате участвовали мужская сборная Болгарии и женские сборные Болгарии и Чехословакии.

Чемпионат также являлся квалификационным турниром для участия в мужском и женском чемпионатах мира 1992.

Команды-участницы 
Состав участников группы «А» мужского и женского турниров был определён по итогам чемпионата Европы 1990 — 7 лучших команд были помещены в группу «А», остальные (10 у мужчин и 6 у женщин) в группу «В».

Система проведения чемпионата 
И у мужчин и у женщин соревнования проводились в двух группах — «А» (основной дивизион) и «В» (второй по значимости дивизион).

Мужчины
 Группа А. На предварительном этапе 7 команд провели однокруговой турнир, по результатам которого четвёрка лучших вышла в плей-офф (в случае равенства побед проводились дополнительные матчи за выход в плей-офф — тай-брейк, но не более, чем между двумя командами). В 1-м полуфинале встретились команды, занявшие на предварительном этапе 1-е и 4-е место, во 2-м полуфинале — занявшие 2-е и 3-е место. В финале встречались победители полуфиналов, в матче за 3-е место — проигравшие. Худшая команда (занявшая 7-е место) сразу выбывает в группу «В»; занявшая 6-е место — разыгрывает тай-брейк с командой, занявшей в группе «В» 2-е место; победитель получает место в группе «А», проигравший выбывает в группу «В».
 Группа В. 10 команд, составивших группу В, на предварительном этапе разделены на две подгруппы, где провели однокруговые турниры. По их итогам лучшие команды из подгрупп вышли в финал, где разыграли окончательное 1-е и 2-е место в группе «В». Победитель финала напрямую выходил в группу «А» следующего чемпионата Европы, проигравший разыгрывал в тай-брейке с командой, занявшей 7-е место в группе «А», право на место в группе «А».

Женщины
 Система розыгрыша аналогична мужской. Разница лишь в группе «В» по количеству команд-участниц (6 сборных) и отсутствию деления на подгруппы.

Квалификация на чемпионат мира 
Прямую квалификацию получали команды, занявшие в итоговой классификации места с 1-го по 5-е, а также 8-е (победитель группы «В»); команды, занявшие 6-е место в группе «А» и 2-е место в группе «В» (9-е в общей классификации), разыгрывали между собой тай-брейк за ещё одно место в квалификации на чемпионат мира (одновременно с правом на место в группе «А» на следующем чемпионате Европы).

Мужчины

Группа А

Предварительный этап 

 Проходят в полуфиналы плей-офф.
 Проходят в тай-брейк за 5—6 место.
 На чемпионате Европы 1992 будут выступать в группе «В».

В результате тай-брейка сборная Франции заняла в группе «А» (и итоговой классификации) 5-е место, осталась в группе «А» и получила квалификацию на чемпионат мира, а сборная Дании заняла 6-е место и вышла в тай-брейк с командой, занявшей в группе «В» 2-е место, за квалификацию на чемпионат мира и право на чемпионате Европы 1992 выступать в группе «А».

Плей-офф

Группа В

Предварительный этап

Подгруппа В1 

 Проходят в финал.

Сборная Финляндии вышла в финал с победителем подгруппы «В2» за 1-е место в группе «В».

Подгруппа В2 

 Проходят в тай-брейк за 1-е место в подгруппе.

Поскольку сборные Англии, Нидерландов и Люксембурга набрали одинаковое количество побед, то между ними были проведены матчи за окончательное распределение мест в подгруппе. Сначала между собой играли сборные Люксембурга и Англии, а затем с победителем играла сборная Нидерландов.

В результате 1-е место в подгруппе «В2» заняла сборная Англии, выйдя в финал со сборной Финляндии за 1-е место в группе «В».

Финал 

Сборная Финляндии вышла на 1-е место в группе «В», получив прямую квалификацию на чемпионат мира и право на чемпионате Европы 1992 принимать участие в турнире группы «А». Сборная Англии за аналогичные призы должна была сыграть тай-брейк со сборной Дании, занявшей в группе «А» 6-е место.

Квалификационный тай-брейк 

Сборная Англии получила квалификацию на чемпионат мира и право на чемпионате Европы 1992 принимать участие в турнире группы «А».

Итоговая классификация (мужчины) 

 Квалифицированы для участия в чемпионате мира 1992.
 На чемпионате Европы 1992 принимают участие в турнире группы В.
 На чемпионате Европы 1992 принимают участие в турнире группы A, также получая квалификацию для участия в чемпионате мира 1992.

Женщины

Группа А

Предварительный этап 

 Проходят в полуфиналы плей-офф.
 Проходят в тай-брейки за 3—5 место (занявшие 3-е и 4-е место проходят в полуфиналы).
 Проходят в тай-брейк за 6—7 место (занявшие 7-е место на чемпионате Европы 1992 будут выступать в группе «В»).

В результате тай-брейка сборная Швейцарии заняла 6-е место и вышла в стыковой матч с командой, занявшей в группе «В» 2-е место, за квалификацию на чемпионат мира и право на чемпионате Европы 1992 выступать в группе «А». Сборная Франции заняла 7-е место и на чемпионате Европы 1992 будет выступать в группе «В».

Тай-брейки за 3—5 место
Поскольку сборные Германии, Шотландии и Швеции набрали одинаковое количество побед, то между ними были проведены матчи за распределение 3—5 мест в группе (занявшие 3-е и 4-е место проходят в полуфиналы). Сначала между собой играли сборные Германии и Шотландии (победитель выходил на 3-е место), а затем с проигравшим играла сборная Швеции (победитель выходил на 4-е место).
  6 : 5 

  5 : 4 

В результате в полуфиналы вышли: с 3-го места сборная Германии, с 4-го места сборная Швеции.

Плей-офф

Группа В

Предварительный этап 

 Проходят в финал за 1—3 место.

Финал за 1—3 место 
Поскольку сборные Австрии, Финляндии и Италии набрали одинаковое количество побед и обычный финал между двумя командами сыграть было нельзя, то между ними были проведены матчи по круговой системе за распределение 1—3 мест в группе.

Сборная Финляндии вышла на 1-е место в группе «В», получив прямую квалификацию на чемпионат мира и право на чемпионате Европы 1992 принимать участие в турнире группы «А». Сборная Австрии за аналогичные призы должна была сыграть тай-брейк со сборной Швейцарии, занявшей в группе «А» 6-е место.

Квалификационный тай-брейк 

Сборная Швейцарии получила квалификацию на чемпионат мира и право на чемпионате Европы 1992 принимать участие в турнире группы «А».

Итоговая классификация (женщины) 

 Квалифицированы для участия в чемпионате мира 1992.
 На чемпионате Европы 1992 принимают участие в турнире группы В.
 На чемпионате Европы 1992 принимают участие в турнире группы A, также получая квалификацию для участия в чемпионате мира 1992.

Примечания

Ссылки 

1991
Международные соревнования по кёрлингу во Франции
Спорт во Франции в 1991 году
Декабрь 1991 года
кёрлинг
Международные спортивные соревнования в Шамони
Чемпионаты Европы во Франции